2 miejscowości w Polsce: 
 Sędów – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Białaczów 
 Sędów – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Wartkowice